Муниципалитет Эксальтасьон-де-ла-Крус  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 662 км². Население — 29805 человек. Плотность населения — 45,02 чел./км².

Административный центр — Капилья-дель-Сеньор.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с муниципалитетом Сарате
на востоке — с муниципалитетом Кампана
на юго-востоке — с муниципалитетом Пилар
на юге — с муниципалитетом Лухан
на западе — с муниципалитетом Сан-Андрес-де-Хилес
на северо-западе — c муниципалитетом Сан-Антонио-де-Ареко

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес